OKK steht für:
 Orthogonale krummlinige Koordinaten, Krummlinige Koordinaten #Spezialfall: Orthogonale Koordinaten
 Oberkriegskommissariat der Schweizer Armee, als Namensbestandteil in OKK-Kesselwagen
 Kokomo Municipal Airport (IATA-Code), Flughafen von Kokomo (Indiana), Howard County (Indiana), Indiana

okk steht für:
 Kwamtim One (ISO-639-3-Code), Varietät des Dialektclusters One (Dialektcluster) innerhalb der Torricelli-Sprachen in der Sandaun Province, Papua-Neuguinea

Abkürzung